Léda, keresztnév
Léda, a Jupiter egyik holdja
Léda, görög mitológiai alak
Léda, Brüll Adél Ady Endre múzsája